Petzet ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Petzet (1868–1941), deutscher Reedereimanager
 Erich Petzet (1870–1928), deutscher Bibliothekar
 Georg Christian Petzet (1832–1905), deutscher Schriftsteller, Journalist und Redakteur
 Hermann Petzet (1860–1935), deutscher Maler und Grafiker
 Michael Petzet (1933–2019), deutscher Denkmalpfleger
 Muck Petzet (* 1964), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Walter Petzet (1866–1941), deutscher Musikschriftsteller und Pianist
 Wolfgang Petzet (1896–1985), deutscher Schriftsteller, Dramaturg und Kunstkritiker